Brugnera – comune italiano
 Mario Brugnera (1946) – ex calciatore italiano
 Sandra Brugnera (1943) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio italiana